Název Zahořany má více obcí: 

 1) Zahořany (okres Domažlice), obec v okrese Domažlice
 2) Zahořany (okres Praha-západ), obec v okrese Praha-západ

nebo částí obcí:

 3) Zahořany (Okrouhlo), část obce Okrouhlo v okrese Praha-západ
 4) Zahořany (Bystřice), část obce Bystřice v okrese Benešov
 5) Zahořany (Králův Dvůr), část obce Králův Dvůr v okrese Beroun
 6) Zahořany (Kovářov), část obce Kovářov v okrese Písek
 7) Zahořany (Křešice), část obce Křešice v okrese Litoměřice
 Zahořany (zámek), zámek v Křešicích
 8) Zahořany (Vilémov), část obce Vilémov v okrese Chomutov